Туманская:

 Туманская  — река на юге Чукотки.
 Туманская Гута — село в Козелецком районе Черниговской области Украины.